В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Барбара Поттер здобула титул, у фіналі перемігши Беттіну Бюнге 6-4, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
 Пем Шрайвер (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге (фінал)

 Барбара Поттер (переможниця)
 Сью Баркер (1-ше коло)
 Енн Сміт (півфінал)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cincinnati Masters